Коста-Рика принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде (США) в первый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборная страны состояла из 1 спортсмена.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

1980
Страны на зимних Олимпийских играх 1980 года